

Rosa 2021-2022

Giocatori

Pallamano a Sassari
Stagioni dell'Handball Sassari